

Patronyme 

 Marie-Catherine Cadière (1709-?), mystique française.

Toponyme 

 La Cadière-et-Cambo, commune française du département du Gard ;
 La Cadière-d'Azur, commune française du département Var ;
 Cadière, fleuve côtier des Bouches-du-Rhône ;
 Maison de la Cadière, une maison des champs à Oullins, dans la métropole de Lyon.

Objet 
Une cadière est une pièce de monnaie où le souverain est représenté assis, par exemple la cadière d'Anne de Bretagne.